Maskall steht für:

 Maskall (Belize), eine Gemeinde im Belize District von Belize

Maskall ist der Familienname folgender Personen:

 Jake Maskall (* 1971), britischer Schauspieler